Název Pístov má více sídel:
 Pístov (Jihlava), část města Jihlava v okrese Jihlava
 Pístov (Chodová Planá), část obce Chodová Planá v okrese Tachov

Externí odkazy